

Aeronautica 
 Lockheed X-7 – aeromobile sperimentale statunitense

Codici 
 X7 – codice vettore IATA di Chitaavia

Altro 
 Mega Man X7 – videogioco per Super Nintendo Entertainment System
 Ruhrstahl X-7 – missile anticarro sviluppato come variante del Ruhrstahl X-4